

Населені пункти та їхні частини

 Борув — гміна в Стшелінському повіті Нижньосілезького воєводства
 Борув — село в гміні Добромеж Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Борув — село в гміні Борув Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Борув — село в гміні Прусіце Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Борув — село в гміні Ґошкув Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Борув — село в гміні Ходель Опольського повіту Люблінського воєводства
 Борув — село в гміні Аннополь Красницького повіту Люблінського воєводства
 Борув — село в гміні Свебодзін Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Борув — село в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Борув — село в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Борув — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Борув — село в гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Борув — село в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Борув — село в гміні Опатувек Каліського повіту Великопольського воєводства
 Борув — частина села Пшесечна в гміні Радваніце Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Борув — осада в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства

Примітки